Harmony (ISS) – jeden z modułów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
 Harmony (album) – drugi album zespołu The Priests

Miejscowości w USA:
 Harmony – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Clay
 Harmony – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Harmony – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Harmony – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Harmony – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Iredell
 Harmony – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
 Harmony – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Harmony – jednostka osadnicza w stanie Rhode Island, w hrabstwie Providence
 Harmony – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
 Harmony – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
 Harmony – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
Gminy w USA:
 Harmony (ang. Harmony Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 Harmony (ang. Harmony Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Posey
 Harmony (ang. Harmony Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Union
 Harmony (ang. Harmony Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Stevens
 Harmony (ang. Harmony Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Harmony (ang. Harmony Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Harmony (ang. Harmony Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Washington
 Harmony (ang. Harmony Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
 Harmony (ang. Harmony Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Harmony (ang. Harmony Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Harmony (ang. Harmony Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clark
 Harmony (ang. Harmony Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morrow
 Harmony (ang. Harmony Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Harmony (ang. Harmony Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Forest
 Harmony (ang. Harmony Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna
 Harmony (ang. Harmony Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds
 Harmony (ang. Harmony Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jerauld
 Harmony (ang. Harmony Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
 Harmony (ang. Harmony Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
 Harmony (ang. Harmony Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
 Harmony (ang. Harmony Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon